Александр Артёменко:
 Артёменко, Александр Анатольевич (род. 1951) — советский футболист, российский футбольный тренер.
 Артёменко, Александр Николаевич (1922—1979) — Герой Советского Союза.
 Артёменко, Александр Петрович (род. 1987) — украинский и российский футболист.
 Артёменко, Александр Сергеевич (род. 1971) — советский и казахстанский хоккеист.